Zuccalmaglio ist eine deutsche Familie aus dem bergischen Land. Vermutlich hat sie italienische Vorfahren. Namensträger sind:

 Jacob Salentin von Zuccalmaglio (1775–1838), deutscher Jurist und Politiker, sowie seine Söhne
 Anton Wilhelm von Zuccalmaglio (1803–1869), deutscher Heimatschriftsteller, Musikkritiker und Komponist
 Vinzenz Jakob von Zuccalmaglio (genannt Montanus; 1806–1876), bergischer Schriftsteller und Dichter

Zuccalmaglio bezeichnet:
 Zuccalmaglio, Kurzbezeichnung für die Apfelsorte Von Zuccalmaglios Renette, siehe Zuccalmaglios Renette